Az NTV a következőkre utalhat:

Televíziók
 Nippon TV (Nittele), japán televízióhálózat
 NTV, bengáli nyelvű, bangladesi műholdas televízió
 Nova television, bolgár televízióadó
 CJON-TV, kanadai televízióadó, Newfoundland Television
 Northern Television, megszűnt televízióadó Brit Columbiában
 NTV Canada, kanadai orosz nyelvű televízióadó
 NTV Hayat, bosznia-hercegovinai televízióadó
 n-tv, német televízióadó
 NTV, indiai regionális televízióadó
 NTV, kenyai televízióadó
 Ntv7, Natseven TV Sdn Bhd, malajziai televízióadó
 NTV, mongóliai televízióadó
 NTV Montena, montenegrói regionális televízióadó
 Nauru Television, naurui állami televízió
 Nepal Television, nepáli televízióadó
 NTV PLUS, a nepáli kormány városi televíziója
 NTV Nigeria, nigériai televízióadó
 Norges Televisjon, norvég televízióhálózat
 NTV, RTPN, portugál televízióadó
 NTV, orosz televízióadó
 NTV Plus, az NTV digitális műholdas szolgáltatásának márkaneve
 NTV Plus Sport, az NTV sportcsatornája
 NTV, Srí Lanka-i állami, angol nyelvű televízióadó
 NTV Variety, a Next TV műholdas televízióadója Tajvanon
 NTV, török hírcsatorna
 NTV, ugandai televízióadó
 KHGI-TV, Nebraska Television
 NASA TV, a NASA televíziója
 NTV (Newport Television), newporti televízió

Egyéb
 NTV Beleza, japán női labdarúgócsapat
 Nuovo Trasporto Viaggiatori, olasz személyszállító vasúttársaság
 Ngô Thanh Vân (1979–), vietnámi énekesnő
 NTV, Noel’s House Party brit szórakoztató műsor egyik szekciója